RC, R&C, R/C eller rc har flere betydninger:
 Racing Club
 Radio controlled
 Remote controlled
 RC-kredsløb
 Regnecentralen